Brynhild har flere betydninger:
Brynhild er et dansk pigenavn. Se Brynhild (pigenavn).
Brynhild er en valkyrie i nordisk mytologi. Se Brynhild (nordisk mytologi).

Se også
 Brunhilde